Лос Агилар има више значења:

 Лос Агилар, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Агилар (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Агилар (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Лос Агилар (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Агилар (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Агилар (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Агилар, Ранчо лос Агилар (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Агилар (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Агилар (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику